Буксхаймская органная книга () — немецкая рукопись с музыкой  для клавишных инструментов, датируемая 1460-70 гг. Крупнейший нотный памятник немецкой органной культуры XV века.

Краткая характеристика 
Название «буксхаймская» обязано бывшему картузианскому монастырю Буксхайм (Buxheim, близ г. Мемминген в Баварии). В Буксхаймском монастыре рукопись находилась с XVI в. до 1883 г., когда её приобрела Баварская государственная библиотека (Мюнхен); в этой библиотеке Буксхаймская органная книга хранится поныне (аббревиатура RISM: D-Mbs Mus.3725). 

Составителем рукописи часто называют Конрада Паумана. Если эта атрибуция верна, то это значит, что рукопись происходит из Мюнхена, где Пауман в 1450-73 работал придворным органистом. Аргументом в пользу именно такого происхождения считается и тот факт, что трактат Паумана «Fundamentum organisandi» включён в полном объёме в состав Буксхаймской рукописи (трактат входит также в «Лохамский песенник», составленный примерно в то же время).

Буксхаймская органная книга — самый значительный нотный памятник немецкой органной культуры XV века. Она состоит из 256 авторских сочинений и обработок для клавишных инструментов. Сочинения, на которые сделаны буксхаймские интабуляции, принадлежат известным европейским композиторам XV в. (в т.ч. англичанам и французам), среди которых Джон Данстейбл, Гийом Дюфаи, Жиль Беншуа, Уолтер Фрай и др.; немногочисленные авторские сочинения принадлежат немцам К.Пауману, Зальцбургскому монаху («Герману»), И.Гётцу (Johann Götz), некоему Боумгартнеру (Boumgartner). Большинство пьес сборника не содержит композиторской атрибуции (анонимно). Музыка нотирована в системе так называемой старонемецкой табулатуры.

В жанровом отношении основная часть репертуара — обработки шансон, (инструментальных) танцев и прочих песенно-танцевальных жанров. Около 50 пьес — многоголосные обработки церковной музыки, преимущественно в жанре версетов, где cantus firmus выдержан большими длительностями в теноре, гармонизованном в старинной гомофонной (т.е. моноритмической) фактуре. Около 30 пьес рукописи — прелюдии с вариационно-импровизационной разработкой. Большинство пьес двух- и трёхголосные, реже встречается четырёхголосие.

См. также 
 Каталог пьес, входящих в рукопись
 Органная месса

Издания 
 Das Buxheimer Orgelbuch. Beschreibung und Abdruck von Tonsätzen // Monatshefte für Musik-Geschichte, veröffentlicht als Beilage zum 19. und 20. Jg. 1887/1888 (цифровое факсимиле этого издания см. здесь).
 Das Buxheimer Orgelbuch, herausgegeben von Bertha Antonia Wallner. Kassel: Bärenreiter, 1958-59, 3 vol. (1-105, 106-230, 231-256 и трактат Паумана «Fundamentum organisandi»); 2. durchgesehene Auflage. Kassel, 1983.

Литература 
 Lord R.S. The Buxheim Organ Book: a study in the history of organ music in Southern Germany during the fifteenth century. Diss., Yale University, 1960.
 Southern E. The Buxheim Organ Book. New York, 1963.
 Zöbeley H.R. Die Musik des Buxheimer Orgelbuchs. Spielvorgang, Niederschrift, Herkunft, Faktur // Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 10. Tutzing: H. Schneider, 1964.

Избранная дискография 
 1982 Buxheimer Orgelbuch / Тон Копман / Auvidis-Astrée E 7743

Музыка эпохи Возрождения
Музыка Германии
Произведения для органа